Donyell Lamar Marshall (ur. 18 maja 1973 w Reading) – amerykański koszykarz, występujący w latach 1994–2009 w klubach ligi NBA na pozycji skrzydłowego, za zakończeniu kariery zawodniczej – trener koszykarski, obecnie trener drużyny akademickiej Central Connecticut.

W 1991 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich – McDonald’s All-American. Został też zaliczony do IV składu Parade All-American.

13 marca 2005 wyrównał rekord sezonu zasadniczego NBA, trafiając 12 celnych rzutów za 3 punkty w trakcie jednego spotkania.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik rozgrywek:
 Sweet 16 turnieju NCAA (1994)
 II rundy turnieju NCAA (1992, 1994)
 Mistrz sezonu regularnego konferencji Big East (1994)
 Zawodnik roku konferencji Big East (1994)
 Defensywny zawodnik roku Big East (1994)
 Zaliczony do:
 I składu:
 All-American (1994)
 Big East (1993, 1994)
 turnieju Big East (1994)
 najlepszych pierwszorocznych zawodników Big East (1994)

 NBA
 Zaliczony do II składu debiutantów NBA (1995)
 Uczestnik meczu Rookie Challenge (1995)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Minnesoty Timberwolves
Koszykarze Golden State Warriors
Koszykarze Utah Jazz
Koszykarze Chicago Bulls
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze Cleveland Cavaliers
Koszykarze Seattle SuperSonics
Koszykarze Philadelphia 76ers
Koszykarze NCAA All-American
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze Connecticut Huskies
Urodzeni w 1973